Vaqueta (bolet), bolet comestible 
 Vaqueta (caragol), caragol terrestre molt apreciat en gastronomia